«Три прованса́льские сестры» () — во французском языке название трёх наиболее известных цистерцианских аббатств Прованса, памятников романской архитектуры XII—XIII веков:

 Сенанк (действующее аббатство, посещение возможно в составе организованных экскурсий или для молитвы и уединения);
 Тороне (закрыто в 1785 году, ныне музей);
 Сильвакан (закрыто в 1443 году; посещение платное).

Они воплощают собой Прованс, отличающийся от распространённого представления о нём как части Франции с пляжами, бухтами, садами и величественными городами, привлекающими толпы туристов; представляют Прованс тенистых долин и дикого камня, скрытых родников и покрытых тайной источников.

Примечания

Литература 
 Цистерцианцы в Провансе (фр.)

Прованс
Цистерцианские монастыри Франции
Католические монастыри Франции
Аббатства Франции
Романская архитектура Франции